Twee plaatsen in Slovenië
Zabreznik (Zagorje ob Savi) 
Zabrežnik (Žiri)